Herseth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Herseth (1921–2013), US-amerikanischer Trompeter
 Erik Herseth (1892–1993), norwegischer Segler, Opernsänger und Offizier
 Lorna B. Herseth (1909–1994), US-amerikanische Politikerin
 Magnus Herseth (1892–1976), norwegischer Ruderer
 Ralph Herseth (1909–1969), US-amerikanischer Politiker
 Stephanie Herseth Sandlin (* 1970), US-amerikanische Politikerin